

Onomastica
 Marinello – variante del nome proprio di persona Marino

Persone
 Gaspare Antonio Marinello – politico italiano
 Giuseppe Marinello – politico italiano
 Juan Marinello – scrittore e politico cubano
 Mauro Marinello – regista televisivo italiano
 Wladimiro Marinello – astronomo amatoriale italiano

Luoghi
 Riserva naturale orientata Laghetti di Marinello